(произносится «Матэн»; в переводе с фр. — «утро») — название нескольких газет:
  — канадская ежедневная газета, выпускаемая в Монктоне в 1986—1988 годах.
  — марокканская франкоязычная ежедневная газета, выпускаемая с 1971 года.
  — французская ежедневная газета, выпускаемая в 1884—1944 годах. Её первый редактор, магнат , основал собственную газету , затем выкупил это издание и слил их в одно.
  — швейцарская франкоязычная ежедневная газета-таблоид, издающаяся в Лозанне с 1893 года.

См. также